Hentig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Hentig (1887–1974), deutscher Kriminologe 
 Hartmut von Hentig (* 1925), deutscher Erziehungswissenschaftler und Publizist
 Otto von Hentig (1852–1934), deutscher Jurist und Politiker
 Werner Otto von Hentig (1886–1984), deutscher Diplomat
Wolfgang von Hentig (1890–1967), deutscher Offizier und Wirtschaftsfunktionär